Die Oberste Liga 1996 war die 5. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. FK Taras sicherte sich den Meistertitel.

Modus 
Die Liga wurde für diese Spielzeit auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 34 Spiele. FK Gornjak Chromtau zog vor Saisonstart zurück.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1996 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996